Ash Ra Tempel — дебютный студийный альбом группы краут-рока Ash Ra Tempel, записанный и выпущенный в 1971 году.

Характеристика 
Мощный дебютный альбом Ash Ra Tempel показал себя изумительно прозорливым и абсолютно совершенным в качестве логичного распространения духа наркотического космического джема в разреженные сферы. Альбом состоит из двух треков, каждый из которых занимает целую сторону, оба являются захватывающими примерами технических возможностей, смешанных с силой рока.

«Amboss» — полностью взрывающий сознание гитарный джем, напоминающий самые насыщенные моменты Electronic Meditation (дебютный альбом Tangerine Dream). Это не удивительно, так как оба альбома вышли на Ohr, и в записи обоих участвовал Шульце. «Traummaschine» — значительно более расслабленный, зловещий трек, главным образом опирающийся на среду, где гитара поднимает голову только эпизодически. Он не менее галлюциногенный, но по полностью противоположной причине, чем «Amboss».

Список композиций 
 «Amboss» () — 19:40
 «Traummaschine» () — 25:24

Состав музыкантов 
 Мануэль Геттшинг — гитара, вокал, электроника
 Клаус Шульце — барабаны, перкуссия, электроника
 Хартмут Энке — бас

Примечания

Ссылки 

 Listen to Ash Ra Tempel by Ash Ra Tempel - Album Reviews, Credits, and Awards - AllRovi
 ASH RA TEMPEL Ash Ra Tempel reviews - Prog Archives

Альбомы Ash Ra Tempel
Альбомы Ohr
Дебютные альбомы 1971 года